Tridentea — род суккулентных растений семейства Кутровые, родом из Южной Африки. Входит в трибу Стапеливые (Stapelieae).

Ботаническое описание 

Карликовые суккуленты, хохолковые, образующие компактные куртины, слегка корневищные. Стебли полегающие, тупо 4-гранные, мягко мясистые, гладкие, голые невооруженным глазом, бугорки подсосковые, каждый с толстым, голым, шиловидным, широко раскидистым, опадающим листом длиной 1,5-10,0 мм (оставляющим беловатый рубец), покрытые участком прилистниковых волосков с обеих сторон, иногда идущих вдоль края. Соцветие голое, по 1 на стебель, возникает у основания стебля с 1-5 цветками, которые последовательно развиваются на толстом, постепенно удлиняющемся цветоносе и цветоножках (длиной до 80 мм), раскидистых до восходящих. Чашечка пятилопастная, голая или с несколькими краевыми ресничками. Венчик от вращательного до колокольчатого, обычно лопастный до +/- половины радиуса или менее, 20-100 мм в диаметре, с неглубоким воронкообразным углублением в центре, снаружи голый, внутри голый и гладкий до слегка морщинистого или сосочкового (сосочки часто с апикальные реснички), края обычно реснитчатые. Венчик 2-рядный, отходит от тычиночного столба, голый; наружный венчик из 5 восходящих до раскидистых, дорсивентрально уплощенных, простых до раздвоенных или трехраздельных лопастей, сросшихся только в основании с основаниями внутренних лопастей; внутренние лопасти лежат на пыльниках, обычно намного превосходят их и возвышаются над центром столбиковой головы, уплощены дорсивентрально, по крайней мере, к основанию (часто сверху цилиндрические), часто с уплощенным с боков +/- дельтовидным спинным «плавником» в нижней половине. Тычиночный столбик возникает у основания трубки венчика на короткой ножке; головка столбика не выпячивается за пределы пыльников, усеченно вдавлена ​​на вершине. Пыльники 2-гнездные, лежат на вершине головки столбика, почти квадратные, горизонтальные, без верхушечных и боковых придатков. Поллинии почти горизонтальные, D-образные, с короткими хвостиками, тельце крылатое, длина +/- равна ширине. Фолликулы теретето-веретеновидные, тонкие, с лиловыми пятнами, голые, гладкие.

Таксономия 
, Syn. Pl. Succ.: 34 (1812).

Этимология 
Tridentea: родовое латинское наименование, от греч. tri = три; dens = зуб; относящийся к трехзубчатым межтычиночным сегментам короны.

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

 Tridentea dwequensis (C.A.Lückh.) L.C.Leach
 Tridentea gemmiflora (Masson) Haw.
 Tridentea jucunda (N.E.Br.) L.C.Leach
 Tridentea marientalensis (Nel) L.C.Leach
 Tridentea pachyrrhiza (Dinter) L.C.Leach
 Tridentea parvipuncta (N.E.Br.) L.C.Leach
 Tridentea peculiaris (C.A.Lückh.) L.C.Leach
 Tridentea virescens (N.E.Br.) L.C.Leach

Примечания

Ссылки 

Кутровые
Суккуленты